CISR peut désigner :
Comité interministériel de la sécurité routière, un organisme d'état français ;
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, un tribunal administratif indépendant au Canada.